Виккерс Вими () — британский тяжёлый бомбардировщик периода Первой мировой войны. Созданный в конце войны для стратегических бомбардировок Германии, активного участия в боевых действиях принять не успел. После войны на «Вими» совершен ряд рекордных перелётов, наиболее значимые из которых — первый беспосадочный перелёт через Атлантику и перелёт из Англии в Австралию.

Модификации 
F.B.27 Vimy Прототипы с двигателями Hispano-Suiza 8 (200 л.с. / 150 кВт), построено 4.
F.B.27A Vimy II Двухмоторный тяжёлый бомбардировщик для RAF, двигатели Rolls-Royce Eagle VIII (300 л.с. / 220 кВт).
Vimy Ambulance Санитарная модификация для RAF.
Vimy Commercial Гражданский транспортный самолёт, двигатели Rolls-Royce Eagle VIII, позже Rolls-Royce Eagle IX (360 л.с. / 270 кВт).
A.N.F. 'Express Les Mureaux' Vimy Commercial No.42, британские двигатели заменены на французские 12-цилиндровые Lorraine 12Da (370 л.с. / 280 кВт).

Тактико-технические характеристики Виккерс Вими IV

Эксплуатанты

Военные 

 
  ВВС Великобритании (Vimy, Vimy Ambulance и Vernon): эскадрильи 7, 9, 24, 45, 5, 70, 99, 1000, 216, 500, 502.

Гражданские 

 Imperial Airways (Vimy Commercial).
 Instone Air Line (Vimy Commercial).

 Grands Express Aériens (Vimy Commercial).

 Правительство Испании (Vimy).

 Правительство Китая (Vimy Commercial).

 1 самолёт, предположительно Vimy Commercial.

См. также 
 Vickers Vernon
 Vickers Virginia
сопоставимые самолёты:
 Gotha G
 Handley Page Type O

Примечания

Литература 
 «…Земле несущий динамит», В. Драч, Моделист-Конструктор, 3-1991
 «Бомбардировщик Виккерс ФБ-27 «Вими-IV», В. Драч, Моделист-Конструктор, 5-1991
 
 
 
 
 
 
 
 Lynch, Brendan. Yesterday We Were in America - Alcock and Brown - First to fly the Atlantic non-stop. Yeovil, England: Haynes Publishing, 2009 
 
 
Sims, Charles. "Talkback". Air Enthusiast. No. 13, August–November 1980. p. 79. 
 
 
 Winchester, Jim, ed. "Vickers Vimy." Biplanes, Triplanes and Seaplanes (Aviation Factfile). London: Grange Books plc, 2004. .

Ссылки 
 Виккерс Вими на сайте "Уголок неба
 Vickers Vimy preserved at Adelaide, South Australia
 RAF Museum
 Alcock and Brown's Vimy at the Science Museum London - archived article
 Vickers Vimy online collection – State Library of NSW
 Alcock and Brown's Vimy in the collection of the Science Museum London
 National Geographic record of the 2005 re-enactment on the Atlantic flight
 The Brooklands Vickers Vimy Replica Video List

Самолёты Vickers
Самолёты Великобритании
Самолёты Первой мировой войны
Бомбардировщики Великобритании